Tarondor, een personage uit het werk van J.R.R. Tolkien: een koning van Arnor.
Tarondor, een personage uit het werk van J.R.R. Tolkien: een koning van Gondor.